Por atentado de Minsk se puede entender:
 Atentado de Minsk de 1997, ocurrido el 10 de septiembre;
 Atentado de Minsk de 2008, ocurrido el 4 de julio;
 Atentado del Metro de Minsk de 2011, ocurrido el 11 de abril;